Никитинский — русская фамилия, а также топоним:

Фамилия 
 Никитинский, Дмитрий Владимирович (род. 1992) — российский футболист.
 Никитинский, Иосиф Илларионович (1905—1974) — генерал-майор МВД, начальник Главного архивного управления МВД СССР
 Никитинский, Леонид Васильевич (род. 1953) — российский журналист и прозаик.
 Никитинский, Николай Яковлевич  (1855—1911) — российский предприниматель, аграрий и селекционер картофеля. 
 Никитинский, Олег Дмитриевич (1967—2015) — филолог-классик, новолатинский писатель.
 Никитинский, Юрий Владимирович (род. 1970) — детский писатель и поэт, журналист.

Населённые пункты 
 Никитинский — хутор, Кумылженский район, Волгоградская область.
 Никитинский — посёлок, Кемеровская область.
 Никитинский — хутор, Крымский район Краснодарского края.
 Никитинский — прежнее название хутора Свободный в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края.

См. также 
 Никитинский мост
 Никитинская
 Никитинское